Gezeichnet steht für:
 eine bestimmte maschinelle Unterschrift (Abk.: gez.)
 Gezeichnet (Dazai Osamu), Roman von Dazai Osamu (1948)
 House of Night 01. Gezeichnet, Roman von P. C. und Kristin Cast (2007)
 Gezeichnet (Akte X), Pilot Episode der Fernsehserie Akte X – Die unheimlichen Fälle des FBI (1993)
 gezeichnet.ch, Jährliche karikaturistische Jahresrückblick-Ausstellung im Museum für Kommunikation in Bern

Siehe auch:
 Das Gezeichnete Ich, deutscher Sänger
 Die Gezeichneten, verschiedene Bedeutungen
 Gezeichnetes Kapital, Begriff aus dem Gesellschaftsrecht